bike to work ist eine in der Schweiz jährlich stattfindende Mitmach-Aktion zur Fahrrad- und Gesundheitsförderung in Unternehmen. Die Aktion findet jeweils im Mai und Juni statt und hat zum Ziel, dass Pendler auf dem Arbeitsweg vermehrt das Fahrrad einsetzen. Zur Motivation werden unter allen Teilnehmenden die mehr als 50 % ihres Arbeitsweges mit dem Velo zurücklegen, Preise im Wert von über CHF 100'000.- verlost. bike to work ist eine Aktion von Pro Velo Schweiz.

Idee und Konzept von bike to work sind in ähnlicher Form weltweit verbreitet. In Deutschland beispielsweise unter dem Namen Mit dem Rad zur Arbeit.

In anderen Ländern gibt es den Weltfahrradtag jeweils am 3. Juni.

Geschichte 

2005 startete der Migros-Genossenschafts-Bund bike to work als Pilot-Projekt. Es nehmen 20 Migros-Betriebe mit insgesamt 1'600 Arbeitnehmenden teil.

2006 übernahm Pro Velo Schweiz die Organisation von bike to work und ermöglicht eine Teilnahme allen Schweizer Betrieben.

Weblinks 
 Website von bike to work in der Schweiz

Einzelnachweise 

 
Veranstaltung (Radverkehr)